«Железни́чар» () ― футбольный клуб из Боснии и Герцеговины, базируется в городе Сараеве, клуб был основан в 1921 году и в настоящее время играет в премьер-лиге Боснии и Герцеговины.
Клуб принимает гостей на стадионе «Грбавица», вмещающем 20 000 зрителей. Железничар в переводе на русский Железнодорожник, тем самым клуб является представителем Боснийских железнодорожников. Принципиальным соперником клуба является «Сараево» (матчи с которым называют Вечным дерби). «Čuva Bog Želju svog» ― песня боснийско-хорватской рок-группы Zabranjeno Pušenje, посвящённая железнодорожникам.

Дерби и ультрас 
У «Железничара» есть дерби, это матчи с клубом «Сараево» (матчи с которым называют Вечным дерби). Так же, соперниками являются клубы: «Борац (Баня-Лука)», «Зриньски», «Широки-Бриег».

Ультрас-группы «Железничара»: «The Maniacs».

Достижения 
 Чемпион Югославии (1): 1971/72
 Чемпион Боснии и Герцеговины (6): 1997/98, 2000/01, 2001/02, 2009/10, 2011/12, 2012/13
  Обладатель Кубка Боснии и Герцеговины (6): 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2010/11, 2011/12, 2017/18
 Финалист Кубка Боснии и Герцеговины (2): 2001/02, 2009/10
 Серебряный призёр чемпионата Боснии и Герцеговины (4): 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2014/15
 Бронзовый призёр чемпионата Боснии и Герцеговины (2): 1994/95, 2010/11
 Обладатель Суперкубка Боснии и Герцеговины (3): 1998, 2000, 2001
 Полуфиналист Кубка УЕФА: 1984/1985

«Железничар» в еврокубках 
 Данные на 12 сентября 2020 года

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Состав

Известные игроки 

  Амир Спахич
  Семир Штилич
  Эдин Джеко
  Аднан Гушо
  Марио Додик
  Марио Станич

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Fudbalski Klub Zeljeznicar
 FK Zeljeznicar Supporters Site
 NK Zeljeznicar Zeljo.com Gerneral Info Website
 FK Zeljeznicar Supporters Site (2)
 fkzeljo.com — Unofficial Website of FK Zeljeznicar
 fkzeljeznicar.com — Unofficial Website of FK Zeljeznicar

Железнодорожные футбольные клубы
Спорт в Сараеве

ФК «Железничар» Сараево